ПТ-76М (Объект 907) — советский лёгкий плавающий танк, разрабатывавшийся и производившийся в 1959 году в КБ Сталинградского тракторного завода на базе ПТ-76. Был построен один прототип, серийно не производился.

История создания 
Был выпущен в единственном экземпляре в 1959 году. Являлся модернизацией танка ПТ-76. Разрабатывался в КБ Сталинградского тракторного завода. Создавался специально для частей морской пехоты. Имел выпуклые внешние борты, для улучшения мореходных качеств. Из улучшений стоит отметить заднее расположение моторно-трансмиссионного отделения, увеличение мощности двигателя (с 240 до 300 л. с.), увеличение ёмкости бака до 500 литров. Танк оборудован навигационной аппаратурой и ночным прицелом.

Танк испытаний не выдержал. Дальнейшую разработку прекратили, поскольку особых преимуществ по сравнению с ПТ-76 он не получил, а производство двух почти идентичных моделей не имело смысла. Для морской пехоты, слегка модернизировали (на трубе вентилятора поставили насадку, чтобы её не заливало) и передали танк ПТ-76. Единственная модель находится в музее в Кубинке.

Примечания

Ссылки 

Танки по алфавиту
Танки СССР
Плавающие танки
Танки с четырёхтактным дизелем